Зауролоф (, від грецького «заурос» — ящірка, «лофус» — гребінь) — рід  птахотазових  качкодзьобих  динозаврів, що жили в пізньому  крейдяному періоді.

Опис 
 Висота в холці: 4 м,
 Завдовжки: 12 м,
 Вага: приблизно 2,7 т.

Зауролофи мали великі задні кінцівки і невеликі передні. Пересуватися могли як на двох, так і на чотирьох ногах. Рослиноїдні динозаври, ймовірно, використовували свої передні кінцівки для захоплення гілок і листя, а також для будівництва гнізд. Довгий хвіст використовувався для балансу при русі на двох ногах.

На голові був кістковий гребінь, що підтримував «мішок» з еластичної шкіри. Гребінь починався над очима і піднімався над головою під кутом в 45 градусів. Спочатку вважалося, що зауролофи вели напівводний спосіб життя, і мішок служив для дихання. Зараз вважається, що зауролофи, як й інші гадрозавриди, вели стадний сухопутний спосіб життя, а «мішок» служив свого роду рупором; можливо, в ньому були отвори. Науковці вважають, що якщо «мішок» був барвистим, то він міг служити ознакою домінантного самця в стаді. Крім того, висловлювалися теорії про терморегуляторні функції.

Таксономія 
Барнум Браун, який описав перші зразки, відніс вид до родини Trachodontidae (= Hadrosauridae), підродини Saurolophinae. У той час у цю підродину також включали Corythosaurus і Hypacrosaurus.

Більшість публікацій до 2010 року включає Saurolophus до підродини Hadrosaurinae. У 2010 році рід віднесений до підродини Saurolophinae.

Види 
 Saurolophus osborni (Brown, 1912) , був описаний Барнумом Брауном в 1912 році за скам'янілостями з Канади.
 Saurolophus angustirostris (Rozhdestvensky, 1952) представлений численними зразками з Монголії.
 Saurolophus morrisi (Prieto-Márquez &  Wagner, 2013), з  Каліфорнії, nomen nudum з 2011 року, описаний в 2013 році.
 Saurolophus kryschtofovici (Riabinin, 1930) з Китаю, nomen dubium.

Кладограма 
Кладограма підродини Saurolophinae, складена в 2010 році Альбертом Прієто-Маркесом за результатами філогенетичного аналізу:

Історія відкриття 
Зауролофа відкрили в Північній Америці. Потім його рештки знайшла в Монголії експедиція І. А. Єфремова в 1947 році в місцезнаходженні «могила дракона» в горах Алтан-Ула на півдні монгольської Гобі. Зауролофи відомі також за кількома скелетами і багатьма окремими кістками й черепами з верхньої крейди  Південної Монголії. Повний скелет зауролофа зберігається в  палеонтологічному музеї ім. Ю. А. Орлова при Палеонтологічному інституті РАН у Москві.

Примітки

Література

Посилання 
 Saurolophus — Enchanted Learning Software 

Гадрозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Динозаври Північної Америки